Трамакастилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 25 км². Население — 107 человек (на 2010 год).

В 1911 году здесь родился испанский археолог и историк первобытного общества Мартин Альмагро-Басч.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля